

Населені пункти та їхні частини

 Куліґі — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Куліґі — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Куліґі — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Куліґі — частина села Юркув у гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Куліґі — частина села Лентове в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Куліґі — частина села Ґміна Стани (Стани) в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Куліґі — частина села Завади в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Куліґі — осада в гміні Бжозе Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки